Colpevole d'innocenza (Coupable d'innocence au quand la raison dort) – film del 1992 diretto da Marcin Ziebinski
 Colpevole d'innocenza (Double Jeopardy) – film del 1999 diretto da Bruce Beresford